Бондаренко Олег Володимирович — український вчений-зв'язківець, професор, доктор технічних наук.
 Бондаренко Олег Володимирович (1975) — український юрист, політик.
 Бондаренко Олег Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бондаренко Олег Григорович (1986—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок